Jānis Skujiņš – militare russo
 Toms Skujiņš – ciclista su strada lettone
 Valdis Skujiņš – politico lettone
 Zigmunds Skujiņš – scrittore lettone